D1 puede referirse a:

 D-1, el nombre de un prototipo de traje espacial.
 Dubai Número Uno, rascacielos en Dubái.
 D1, un valor hexadecimal equivalente al valor decimal 209.
 Nombre de la carga útil de la misión de un transbordador STS-61-A.
 Uno de los nombres del cohete ruso Protón.
 División I de la NCAA (National Collegiate Athletic Association).
 Albatros D.I, un biplano de caza alemán de la Primera Guerra Mundial.
 Daimler D.I, un caza alemán de la Primera Guerra Mundial.
D1, cadena de tiendas en Colombia.